La stagione 1992 della International Formula 3000 fu corsa su dieci gare. Vi presero parte 16 differenti team, 32 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 3 differenti fornitori di motore.

Piloti e costruttori

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati completi

R16=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS(6)=squalificato dopo essere giunto sesto (25)=posizione in griglia dopo le prove

 08
International